Den Namen Aripuana bzw. Aripuanã tragen:

 Aripuanã (Mato Grosso), eine Stadt in Brasilien im Bundesstaat Mato Grosso
 Aripuana (Gattung), eine Gattung der Enziangewächse
 Rio Aripuanã, ein Fluss in Brasilien